Зайцовка — название населённых пунктов в России:

 Зайцовка — посёлок в Мглинском районе Брянской области.
 Зайцовка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Зайцовка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.